

Astronomia 
Greaves – cratere lunare

Persone 
Jimmy Greaves – calciatore inglese
Thomas Greaves – liutista e compositore britannico
William Michael Herbert Greaves – astronomo britannico